Такмичење у скоку увис у женској конкуренцији на 36. Европском првенству у атлетици у дворани 2021. одржано је 5. и 7. марта  у  Арени Торуњ у Торуњу (Пољска).

Титулу европске првакиње освојену на Европском првенству у дворани 2019. у Глазгову  није бранила  Марија Ласицкене из Русије.

Земље учеснице 
Учествовало је 17 скакачица увис из 13 земаља.

  Белорусија (1)
  Белгија (1)
  Грчка (1)
  Естонија (1)
  Италија (2)
  Румунија (1)
  Словенија (1)
  Уједињено Краљевство (2)
  Украјина (3)
  Финска (1)
  Црна Гора (1)
  Швајцарска (1)
  Шведска (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2021. години 
Десет најбољих европских такмичарки у скоку увис у дворани 2021. године пре почетка првенства (4. марта 2021, имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ),

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на овом ЕП.

Сатница

Квалификациона норма

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама 17 скакачица увис такмичило се у једној групи 5. марта. Квалификациона норма за финале износила је 1,94 метра (КВ), коју није прескочила ниједна финалистркиња јер је висину 1,91 м прескочило  само 8 које су се  аутоматски пласирале у финале (кв).

Финале

Укупни биланс медаља у скоку увис за жене после 36. Европског првенства у дворани 1970—2021.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су оне које су освојиле најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Резултати ЕП 2021 на на сајту web.archive.org

Европско првенство у атлетици у дворани 2021.
Скок увис на Европском првенству у атлетици у дворани